Джина:

 Джина (на пракрите «победитель») — звание достигшего всеведения мудреца:
 Джина — титул тиртханкаров, давший именование учению джайнов;
 Джина — именование основателя джайнизма Вардхаманы (VI век до н. э.);
 Джина — одно из имён Будды Шакьямуни (VI век до н. э.).

Имена
 Джи́на (, , , , ) — личное имя, распространённое на Западе.
 Джина (Джин-а, Джи-на) — корейское имя.

Носители имени 
 Джина Линн (род. 1974) — американская (пуэрто-риканская) фотомодель, порноактриса, телеведущая и актриса.
 Джина Лоллобриджида (род. 1927) — итальянская актриса.
 Джина Грей — персонаж, супергероиня Вселенной «Marvel Comics».

Прочее 
 Джина (фильм) — драматический фильм канадского режиссёра Дени Аркана (1975).

См. также 
 Джин (значения)